Адольф Иосиф Герстман (; 31 июля 1855, Остров (Прусская Познань) — 1921, Штутгарт) — немецкий писатель, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель.

Биография 
После окончания столичной гимназии, изучал философию и литературу в университете Берлина.

С 1879 работал журналистом в «Klein Journal», фельетонистом и театральным критиком в «Berliner Nationalzeitung» и корреспондентом «Pester Lloyd».

Был драматургом Берлинского театра и Stuttgarter Hoftheater и президентом Немецкого исторического театрального общества.

В 1881 — редактор издания «Nationalzeitung». С момента основания Берлинского театра (Berliner Theater) в 1888 стал его директором, а потом был назначен на ту же должность в Придворном театре в Штутгарте.

Специалист по истории драмы. В 1891 получил звание профессора.

Творчество 
Писать стихи начал, еще будучи гимназистом, напечатал патриотический гимн «Preussen in Paris», который 15 сентября 1870 был исполнен впервые в Königstädter Theater, а потом в течение нескольких месяцев исполнялся в большинстве немецких театров. Успех молодого Герстмана побудил его окончательно посвятить себя литературе, и он выпустил ряд комедий и фарсов, имевших шумный успех.

Будучи горячим поклонником Ивана Тургенева и А. Додэ, Герстман не только перевел некоторые из их произведений на немецкий язык, но и переделал многие, приспособив их к постановке на сцене.

Избранные произведения 
Автор драм, комедий, многих рассказов, эссе и рецензий.

Драмы 
 «Preussen in Paris»
 «Ein Bild des Lebens»
 «Auf Verbotenen Wegen»
 «Die Leute von Hohenselchow» (1884);

Комедии 
 «Vergesslich»
 «Zwei Lebensretter»
 «Der Ehestifter»
 «Der Kernpunkt»
 «Die Komödie Seiner Durchlaucht» (в соавторстве с Мишелем Kлаппом) и др.

Литература

Ссылки 
 GERSTMANN, ADOLF JOSEPH

Родившиеся в провинции Позен
Выпускники Берлинского университета
Театральные критики Германии